Wijnegem és un municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes. Limita al nord amb Schoten, a l'oest amb Anvers, a l'est amb Schilde i al sud amb Wommelgem.

Evolució de la població

Segle

Segle XX (fins a 1976)

1977 ençà 

Municipis de la Província d'Anvers